Жан Клод Фернан Тюла́р (; ) — французский историк, один из крупнейших специалистов по истории Франции периода Великой французской революции, Консульства и Первой империи. Также известен как историк кинематографа.

Биография 
Родился в Париже в семье , высокопоставленного полицейского функционера, в годы Второй мировой войны работавшего на режим Виши и участвовавшего в репрессиях против французских евреев, однако избежавшего преследования после освобождения Франции. Окончил престижный Лицей Людовика Великого, затем продолжил обучение на , получил учёные степени по истории и филологии. Стипендиат  (1961—1964).

С 1964 года научный сотрудник Национального центра научных исследований. C 1965 года директор по обучению Практической школы высших исследований. Президент Общества истории Парижа и Иль-де-Франса (1973—1977). Профессор Сорбонны (1981—2002).
Преподаёт в Институте политических исследований. Президент (1974—1999), почётный президент (с 1999 года) . Член (с 1994 года, секция «История и география») и президент (в 2005 году) Академии моральных и политических наук. С 1984 года обозреватель популярного еженедельного журнала . Постоянный участник серии передач «Au fil de l’histoire» на радиостанции . С 2001 года член .

Награды 
Удостоен ряда государственных наград Французской республики (в том числе является командором ордена Почётного легиона). Обладатель многочисленных престижных премий: Французской академии (Большая премия Гобера, 1971), Академии надписей и изящной словесности (1973), Академии моральных и политических наук (1973), Академии изящных искусств (1992), Prix des Ambassadeurs (2007) и др.

Библиография 
Автор (соавтор) нескольких десятков книг.

На русском языке

На французском языке: 

 Histoire de la Crète (1962)
 L’Anti-Napoléon, la légende noire de l’Empereur (1964)
 La Préfecture de Police sous la monarchie de juillet (1964)
 Alexandre de Humboldt. L’Amérique espagnole en 1800 (1965) (предисловие)
 Première édition critique des Œuvres littéraires et écrits militaires de Napoléon, 3 volumes (1968)
 Nouvelle histoire de Paris: le Consulat et l’Empire (1970)
 Bibliographie critique des Mémoires sur le Consulat et l’Empire (1971)
 Le Mythe de Napoléon (1971)
 Atlas administratif de l’Empire français (1973)
 Lettres inédites de Cambacérès à Napoléon (édition critique) (1973)
 Paris et son administration (1800—1830) (1976)
 La Vie quotidienne des Français sous Napoléon (1978)
 Napoléon ou Le mythe du sauveur (1978), переиздано (2004, 2008)
 Napoléon et la noblesse d’Empire (1979)
 Napoléon à Sainte-Hélène (1981)
 Dictionnaire du cinéma. Tome I: Les Réalisateurs (1982), переиздано (1996—1997, 2007)
 Le Grand Empire (1982), переиздано (2009)
 Murat (1983)
 Dictionnaire du cinéma. Tome II: Acteurs, producteurs, scénaristes, techniciens (1985), переиздано (1996—1997, 2007)
 Les Révolutions (1985)
 Joseph Fiévée, conseiller secret de Napoléon (1985)
 Histoire et dictionnaire de la Révolution française 1789—1799 (соавтор) (1987)
 Dictionnaire Napoléon (под редакцией Жана Тюлара) (1988)
 Nouvelle histoire de Paris: la Révolution (1989)
 La Contre-Révolution (под редакцией Жана Тюлара) (1990)
 Guide des films (под редакцией Жана Тюлара) (1990), переиздано (2005)
 Almanach de Paris (под редакцией Жана Тюлара) (1990)
 Les Écoles historiques (соавтор) (1990)
 Le Directoire et le Consulat (1991)
 Le Métier d’historien (соавтор) (1991)
 Napoléon II (1992)
 Le Sacre de Napoléon (1993)
 Napoléon: jeudi 12 octobre 1809, le jour où Napoléon faillit être assassiné (1993)
 Itinéraire de Napoléon au jour le jour (соавтор) (1993)
 La Petite Histoire de France (соавтор) (1994)
 Le Marché de l’histoire (соавтор) (1994)
 La France de la Révolution et de l’Empire (1995)
 Dictionnaire du Second Empire (под редакцией Жана Тюлара) (1995)
 Histoire et dictionnaire du Consulat et de l’Empire (соавтор) (1995)
 La Morale de l’histoire (соавтор) (1995)
 Mémoires de Talleyrand (предисловие и примечания) (1996)
 Le Temps des passions: espérances, tragédies et mythes sous la Révolution et l’Empire (соавтор) (1996)
 Napoléon: le pouvoir, la nation, la légende (1997)
 Jeanne d’Arc, Napoléon, le paradoxe du biographe (соавтор) (1997)
 Joseph Fouché (1998)
 Petite histoire de Napoléon (1998)
 Le 18-Brumaire. Comment terminer une révolution (1999)
 Napoléon et Rouget de l’Isle (2000)
 Les Vingt jours: 1er-20 mars 1815. Louis XVIII ou Napoléon? (2001)
 Itinéraire de Napoléon au jour le jour: 1769—1821 (2002)
 Napoléon et la noblesse d’Empire: avec la liste des membres de la noblesse impériale: 1804—1814 (2002)
 La province au temps de Napoléon (2003)
 Napoléon et les mysteres de Saint-Hélene (2003)
 La France de la révolution et de l’Empire (2004)
 Le Sacre de l’empereur Napoléon, histoire et légende (2004)
 Dictionnaire biographiques des membres du Conseil d'État (2004)
 Les Thermidoriens (2005)
 Figures d’Empire (2005)
 Napoléon (2005)
 Histoire de Napoléon par la peinture (под редакцией Жана Тюлара) (2005)
 Dictionnaire du roman policier (2005)
 Napoléon — Les grands moments d’un destin (2006)
 Alexandre Dumas: 1802—1870 (2008)
 «Les Pieds nickelés» de Louis Forton, 1908—1934 (2008)
 Dictionnaire amoureux du Cinéma (2009)
 Le grand Empire: 1804—1815 (2009)
 Talleyrand ou La douceur de vivre (2011)
 Détective de l’histoire (2012)
 Dictionnaire Amoureux de Napoléon (2012)
 La Berline de Napoléon (2012)
 Le Pouvoir du Mal, les méchants dans l’Histoire (2012)
 Napoléon chef de guerre (2012)
 Quand Laurel rencontra Hardy (2013)
 La Police parisienne — Entre deux révolutions (1830—1848) (2014)
 Napoléon et quarante millions de sujets — La centralisation et le Premier Empire (совместно с Мари-Роз Тюлар) (2014)
 Le Monde selon Napoléon (2015)
 Rossini sous Napoléon (2016)
 Les historiens de Napoléon (2016)
 Le Monde du crime sous Napoléon (2017)
 Le Nouveau Guide des films (tome V) (2018)
 Tyrans, assassins et conspirateurs (2019)
 De Napoléon et quelques autres sujets (2019)
 Le Musée du crime — Chroniques du 36 quai des Orfèvres (совместно с Элен Тюлар) (2019)

Кинематограф 
Был приглашён в качестве консультанта при создании телефильма «Вальми» (1967, режиссёр  и А. Ганс) и международного кинопроекта «Французская революция» (1989, режиссёры Р. Энрико и ). С 2009 года является членом попечительского совета  (Корсика). Входил в совет директоров Французской синематеки.

Цитата 

Историк служит истине, а не морали.

Примечания

Ссылки 
 
 

Историки по алфавиту
Персоналии:Первая империя
Выпускники лицея Людовика Великого
Историки Франции
Историки Франции XX века
Историки Французской революции
Биографы Франции
Члены Академии моральных и политических наук